Theotbald ist der Name folgender Personen:

 Theotbald von Arles (* 850/860; † 887/895), Graf von Arles
 Theotbald I. (Langres) († 856), Benediktiner und Bischof von Langres